

Роттердам — місто, штат Нью-Йорк
 Роттердам — переписна місцевість, штат Нью-Йорк